Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН — научно-исследовательский институт, созданный в 2011-м году в результате реорганизации Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН на основании постановления Президиума РАН № 110 от 24.05.2011. Расположен в Академгородке в Новосибирске.

Направления работы 
Институт проводит исследования в следующих научных областях:
 Структура, функции и эволюция хромосом
 Геномика и протеомика
 Иммуногенетика
 Клеточный цикл и деление клетки
 Геном коренных жителей Сибири
 Клеточные технологии в медицине
 Исследования генома человека.
 Разработка методов диагностики рака.

В 2020-м году в Институте впервые в России синтезировали антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Института 
 «Под диктовку генов » — статья об Институте в газете «Наука в Сибири»

Сибирское отделение РАН
Научные институты по алфавиту
Новосибирский Академгородок
Наука в Новосибирске
Молекулярная биология
Клеточная биология